

Топоним 
 Нейштадт () — вариант передачи немецкого названия польского города Вейхерово (также Нойштадт).

Фамилии 
Нейштадт, Анатолий Исерович (род. 1950) — российский и британский математик.
Нейштадт, Владимир Ильич (1898—1959) — советский историк шахмат, шахматный композитор и журналист; поэт, переводчик, литературовед.
Нейштадт, Марк Ильич (1903—1985) — советский палеогеограф и ботаник-болотовед.
Нейштадт, Соломон Аронович (1900—1975) — советский экономист.
Нейштадт, Яков Исаевич (род. 1923) — советский и израильский шахматист и шахматный литератор.